Сезон 2011 MotoGP — 63-й сезон чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Гран-при 

† = Ночная гонка
†† = Субботняя гонка
‡ = Только класс MotoGP
 = Гонка остановлена на втором круге после аварии, в которой погиб Марко Симончелли. Результаты заезда отменены.

Положение в чемпионате мира

Система начисления очков 
 Очки начисляются первым 15 гонщикам. Гонщик должен финишировать в гонке, чтобы получить очки.

Положение в чемпионате мира

MotoGP 

‡ — Результаты Гран-При Малайзии MotoGP отменены по причине гибели Марко Симончелли во время гонки.

Moto2

125cc

Положение в кубке конструкторов

MotoGP

Moto2

125cc

Участники

Участники в классе MotoGP 

 Все гонщики используют шины Bridgestone.

Участники в категории Moto2

Участники в категории 125cc

Ссылки 

Мотогонки Гран-при по сезонам